Гюнтер Херрманн: 

 Херрманн, Гюнтер (1934—2012) — немецкий и саарский футболист.
 Херрманн, Гюнтер (род. 1939) — немецкий футболист.